Чернігівський — прізвище та назва населених пунктів, що походить від назви міста Чернігів.

Персоналії 
 Чернігівський Никифор Романович (17 століття — 1675) — польський дворянин, що став російським мандрівником.
 Лаврентій Чернігівський (1868—1950) — священнослужитель Російської Православної Церкви, канонізований як святий.

Населені пункти

Чернігівський — селище, Верхньокамський район, Кіровська область
 Чернігівський — хутір, Кугарчинський район, Башкортостан
 Чернігівський — селище, Агаповський район, Челябінська область

Див. також 
 
 Чернігівський провулок
 Чернігів (значення)
 Чернігівська (значення)
 Чернігівське